Кирліджі () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Філіпешть.
 Кирліджі () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.